Badeau ist der Familienname folgender Personen:

 Adam Badeau (1831–1895), US-amerikanischer Schriftsteller, Offizier der Unionsarmee und Diplomat
 John S. Badeau (1903–1995), US-amerikanischer Diplomat, Ingenieur, Minister und Wissenschaftler